Ilka est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Ilka Agricola (née en 1973), mathématicienne allemande
 (née en 1971), comédienne allemande
Ilka Chase (1900-1978), actrice américaine
Ilka von Fabrice (1846-1907), peintre saxonne
Ilka Gedő (1921-1985), peintre et dessinatrice hongroise
Ilka Grüning (1876-1964), actrice austro-hongroise
Ilka Minor (née en 1975), copilote de rallye autrichienne
 (1859-1945), chanteuse et actrice hongroise
Ilka Reinhardt (née en 1966), biologiste allemande
Ilka Schönbein (née en 1958), marionnettiste allemande
Ilka Schröder (née en 1978), femme politique allemande
Ilka Semmler (née en 1985), joueur allemande de beach-volley
 (née en 1932), actrice brésilienne
 (née en 1960), écrivain allemande 
Ilka Štuhec (née en 1990), skieuse alpine slovène
 (1943-1996), actrice et activiste américaine
Ilka Van de Vyver (née en 1993), joueuse belge de volley-ball
Ilka Wolf (née en 1986), chanteuse allemande
, artiste du textile australienne

Voir aussi

Homonymie de prénom